Buda kan syfta på följande:
 Den västra delen av Ungens huvudstat Budapest.

USA 

 Buda, Texas, ort i Hays County, 
 Buda, Illinois, ort i Bureau County,